Le terme mandole peut désigner :
 un instrument de musique médiéval à cordes également appelé mandore
 la mandole ténor/alto de la famille des mandolines
 le mandole algérien.